Fäth ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Fäth (* um 1940), deutscher Opernsänger (Bass)
 Stefan Fäth (* 1993), deutscher Koch
 Steffen Fäth (* 1990), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Väth